Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John-Laffnie de Jager e Chris Haggard che hanno battuto in finale Dave Randall e Jack Waite 3-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Dave Randall /  Jack Waite (finale)
 Tom Kempers /  Menno Oosting (primo turno)

 Marcos Ondruska /  Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Stephen Noteboom /  Tom Vanhoudt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1997